Az ESN BKF önkéntesekből álló, az Erasmus és egyéb nemzetközi cserék koordinálásával foglalkozó non-profit szervezet a Budapesti Kommunikációs  és Üzleti Főiskolán. Elnöke a Hallgatói Önkormányzat Külkapcsolati alelnöke is. A szervezet elődje a 2010/11-es tanév tavaszi szemeszteréig Embassy néven működött, majd a tavaszi félévtől az ESN Hungary hivatalosan is fölvette tagjai közé a Budapesti Kommunikációs Főiskolát, így az Embassy ettől kezdve ESN BKF néven működik. Alapító tagjai között van Molnár Judit, Popper Eliza, Szatmári Bianka,Tóth Sára és Gaál Máté.

A szervezet felépítése 

A szervezet élén az elnök áll, akit egyéves periódusokra választanak a Hallgatói Önkormányzati választások keretében, hiszen a Külkapcsolati alelnök az ESN BKF elnöke is. Az elnök tartja a kapcsolatot a Főiskolával és a Hallgatói Önkormányzattal. Minden hivatalos ügyben ő jár el. Továbbá az elnök hívja össze a Board Meetingeket. Eddig három elnök állt a szervezet élén: Popper Eliza (2011 tavaszi félév), Szatmári Bianka (2011. szeptember – 2012. április), Papp László (2012. április - ) 
Az elnök közvetlen munkatársai a Board tagjai (vezetőségi tagok). Az elnök munkáját leginkább az alelnök segíti, aki hivatalos ügyekben eljárhat helyette. A Board többi tagja szakma specifikus tevékenységet végezve egy-egy munkacsoport élén áll, és koordinálja a hozzátartozó területet. A Board egyes munkacsoportjai: IT, Grafikus csapat, Kommunikációs csapat, Mentor program, Mobility program, Programos csapat, Treasurer. Őket koordinátoroknak nevezik és, a Treasurer kivételével, több embert koordinálnak. 
Az egyes koordinátor munkáját általában 3-4 munkatárs segíti, ez alól kivétel a mentor koordinátor, mivel ő irányítja az intézménybe érkező külföldi diákok beilleszkedését segítő mentorokat, akiknek a száma az érkező hallgatók függvénye.

A szervezet célja

Az ESN BKF célja a Főiskola nemzetközi hallgatói mobilitásának elősegítése és a Nemzetközi Iroda munkájának segítése. Nem csak az Erasmus-ösztöndíjprogramban részt vevő diákokat, hanem más nemzetközi hallgatói mobilitás keretében érkező és induló tanulók koordinálását is végzi. Segíti a pályázás folyamatát, az ösztöndíj során segít a hivatalos ügyek intézésében és a hazaérkező diákokat visszatérésük után is segíti. Ezeken kívül programokat szerveznek az érkező diákoknak, segítik az integrációt és a hivatalos ügyintézést is. Továbbá az ESN International által támogatott Social Erasmus programban is minden félévben részt vesznek.

Források 
bkf.esn.hu
www.facebook.com/esnbkf

Magyarországi szervezetek